Menuet kan henvise til flere forskellige begreber.

Menuet (dans) – en ældre fransk pardans i 3/4
Menuet (musik) – musikgenre der bruges til spil ved dans af menuet – musikken bruges også som sats i orkesterværker (især i barokken)